Kovách Zoltán
Kovách Zoltán (1930–1981) könyvtáros, kanonok

Kovács Zoltán
 Kovács Zoltán (1863–1931) író, újságíró, lapszerkesztő
 Kovács Zoltán (1871–1912) főreáliskolai tanár, matematikus, csillagász
 Kovács Zoltán (1908–1977) erdélyi magyar fizikus
 Kovács Zoltán (1913–1999) festő
 Kovács Zoltán (1913–1985) állami díjas matematika-fizika szakos tanár, iskolaigazgató
 Kovács Zoltán (1923–1995) magyar–osztrák–amerikai sakkozó, Ausztria színeiben sakkolimpiai bronzérmes
 Kovács Zoltán (1926) atléta, maratoni futó, edző
 Kovács H. Zoltán (1930) sakkozó, levelezési sakkozó
 Kovács Zoltán (1943) pszichológus, egyetemi oktató
 Kovács Zoltán (1944) sakkmester
 Kovács Zoltán (1949) pedagógus, fizikus, egyetemi docens, paralimpiai bajnok
 Kovács Zoltán (1952) újságíró, az Élet és Irodalom főszerkesztője
 Kovács Zoltán (1954) labdarúgó, a DVTK edzője
 Kovács Zoltán (1957) politikus, Pápa polgármestere (1990–2011), államtitkár (2014-től)
 Kovács Zoltán (1960) geográfus
 Kovács Zoltán (1962) sporttisztviselő, edző, jégkorongozó
 Kovács Zoltán (1964) sportlövő
 Kovács Zoltán (1965) kajakozó
 Kovács Zoltán (1966) labdarúgójátékvezető-asszisztens
 Kovács Zoltán (1969) történész, politikus, kormányszóvivő
 Kovács Zoltán (1973) labdarúgó
 Kovács Zoltán (1973) zenész-billentyűs
 Kovács Zoltán (1973) jazz-zenész, zongorista
 Kovács Zoltán (1974) világbajnoki ezüstérmes és Európa-bajnok vízilabdázó
 Kovács Zoltán (1975) vágó
 Kovács Zoltán (1977) klarinétművész
 Kovács Zoltán (1977) súlyemelő
 Kovács Zoltán (1984) labdarúgó (Kaposvári Rákóczi)
 Kovács Zoltán (1986–2013) labdarúgó (Budapest Honvéd, Győri ETO, REAC)
 Kovács Zoltán (1990) atléta, futó
 Kovács Zoltán nyelvtanár
 Kovács Zoltán belsőépítész
 Kovács Zoltán zeneszerző, fagottművész, karmester
 Kovács Zoltán basszusgitáros (Depresszió együttes)

Kováts Zoltán
Kováts Zoltán (1891–1998) vízépítő mérnök, hidrológus 
Kováts Zoltán (1924–2010) kertészmérnök, növénynemesítő
Kováts Zoltán (1930–2008) történeti demográfus

hasonló nevűek
 Kovács J. Zoltán (1975) labdarúgó-játékvezető
 Kovács K. Zoltán (1924–2008) a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője
 Kovács Zoltán Ambrus (1955) pszichiáter és neurológus klinikai főorvos

Jegyzetek